Ciglenica je lahko:
 Ciglenica Zagorska (Hrvaška)
 Ciglenica, Garešnica (Hrvaška)
 Ciglenica, Popovača (Hrvaška)